Duitsland:
Neukirchen (Altmark), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Neukirchen (Eisenach), een dorp in Thüringen
Neukirchen (Knüll), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
Neukirchen (Lichtenfels), een stadsdeel van Lichtenfels in de deelstaat Hessen
Neukirchen (Neder-Beieren), een plaats in de deelstaat Beieren
Neukirchen (Noord-Friesland), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Neukirchen (Oost-Holstein), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Neukirchen (Sachsen bei Ansbach), een plaats in de deelstaat Beieren
Neukirchen beim Heiligen Blut, een plaats in de deelstaat Beieren
Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, een plaats in de deelstaat Beieren
Neukirchen vorm Wald, een plaats in de deelstaat Beieren
Neukirchen-Balbini, een plaats in de deelstaat Beieren
Neukirchen-Vluyn, een stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Neukirchen/Erzgeb., een plaats in de deelstaat Saksen
Neukirchen/Pleiße, een plaats in de deelstaat Saksen
Neukirchen (Weilerswist), een plaats in de gemeente Weilerswist, Noordrijn-Westfalen
Neukirchen (Opper-Beieren), een plaats in zuidoost Duitsland zuidoost van Traunstein

Oostenrijk:
Neukirchen an der Enknach, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Neukirchen am Großvenediger, een gemeente in de deelstaat Salzburger Land
Neukirchen am Walde, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Neukirchen an der Vöckla, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Neukirchen bei Lambach, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk